Il doppio del torneo di tennis Daytona Beach Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Maks Mirny e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Jeff Salzenstein 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bill Behrens /  Geoff Grant (quarti di finale)
 Maks Mirny /  Kevin Ullyett (Campioni)

 Alejandro Hernández /  Óscar Ortiz (primo turno)
 Doug Flach /  Kenny Thorne (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Daytona Beach Challenger 1996